Иные:
 Иные (Они, ) — американский телефильм 1996 года.
 Иные — российский телесериал 2015 года, 16-серийная адаптация сериала 4400.
Иные — американский фантастический фильм 2018 года.
 Иные — см. Азеркины.
 Иные — см. Вселенная «Дозоров».